Площадь Алекса́ндра Не́вского:

 Площадь Александра Невского — площадь в Санкт-Петербурге.
 Площадь Александра Невского — площадь в Балашихе.
 Площадь Александра Невского — соборная площадь в Софии, Болгария.
 «Площадь Александра Невского» — станция на Невско-Василеостровской линии (линии 3) Петербургского метрополитена, иногда отмечается как «Площадь Александра Невского 1».
 «Площадь Александра Невского» — станция на Правобережной линии (линии 4) Петербургского метрополитена, иногда отмечается как «Площадь Александра Невского 2».

См. также 
 Переулок Александра Невского
 Мост Александра Невского
 Улица Александра Невского